Köpeczi-ház (Kolozsvár)
 Köpeczi-ház (Marosvásárhely)